Giovanni Francesco Albani (1649-1721) – nome di battesimo del papa Clemente XI
 Giovanni Francesco Albani (1720-1803) – cardinale-vescovo di Ostia